Das Cleveland Classic 2020 fand vom 30. Januar bis 3. Februar 2020 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressiegerin war Nour El Tayeb, die das Turnier erneut gewann. Im Endspiel traf die topgesetzte El Tayeb auf die an Position drei gesetzte Sarah-Jane Perry, die sie mit 10:12, 14:12, 11:5 und 11:4 bezwang. Für El Tayeb war es der zehnte Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Marina de Juan Gallach einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2019/20
2020